Brentsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brentsville (Kentucky)
 Brentsville (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brentsville Courthouse and Jail, in Brentsville, Virginia, ID-Nr. 89001060
 Brentsville Historic District, in Bristow, Virginia, ID-Nr. 90001829